Blomeier ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Blomeier (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Hermann Blomeier (1907–1982), deutscher Baumeister